Thunderbolt signifie coup de foudre en anglais et peut désigner :

Toponyme 

 Thunderbolt, petite ville de l'État de Géorgie, aux États-Unis.
 Thunderbolt, des montagnes russes en bois du parc Six Flags New England,
 Thunderbolt, des montagnes russes en bois du parc Kennywood.
 Thunderbolt, des montagnes russes en bois du parc Coney Island, de 1925.
 Thunderbolt, des montagnes russes en métal du parc Coney Island, de 2014.

Arts

Musique 
 Thunderbolt est une chanson de Björk, dans l'album Biophilia sorti en 2011.

Fiction 
 Thunderbolt, personnage de comics ;
 Thunderbolts un groupe de fiction de superhéros

Technologie 
 Thunderbolt, connectique informatique;

Transport 
 Le Republic P-47 Thunderbolt, chasseur américain de la seconde Guerre mondiale utilisé dans les missions d'appui-feu des troupes au sol.
 Le Fairchild A-10 Thunderbolt II, premier avion américain spécialement conçu pour l'appui aérien rapproché des forces terrestres.
 La Thunderbolt est une voiture britannique des années 1930, titulaire de records de vitesse